Kút, vízellátó építmény
Kút, iraki település
Kút, folyóirat
Kút, Grigor Attila 2016-os filmje
KÚT, Képzőművészek Új Társasága

Lásd még
 Kut (egyértelműsítő lap)